Sergueï Nikolaïevitch Klimovitch - en russe :   et en anglais :  - (né le  à Novossibirsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il débute avec le HK Dinamo Moscou dans la MHL. Le Dinamo remporte le championnat 1992 et 1993. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1992 dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en  en . Il joue son unique match dans la LNH face aux Maple Leafs de Toronto le . Il revient en Russie en 2000. Il a remporté avec le Sibir Novossibirsk la Vyschaïa liga en 2002. Il met un terme à sa carrière en 2007.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1992-1993|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 30|| 4|| 1|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 39|| 7|| 4|| 11|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1994-1995|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 71|| 14|| 30|| 44|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1994-1995|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 4|| 0|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Ice d'Indianapolis||  LIH|| 68|| 17|| 21|| 38|| 28|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|- 
| 1996-1997|| Ice d'Indianapolis||  LIH|| 75|| 20|| 37|| 57|| 98|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|- 
| 1996-1997|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Steelheads de l'Idaho|| WCHL|| 13|| 5|| 9|| 14|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 25|| 2|| 8|| 10|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Rafales de Québec || LIH|| 21|| 1|| 7|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1998-1999 || EC Graz|| Alpenliga|| 13|| 5|| 9|| 14|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 1998-1999|| Augsburger Panther|| DEL|| 32|| 7|| 8|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Augsburger Panther|| DEL|| 47|| 5|| 14|| 19|| 91|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2000-2001|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 30|| 4|| 10|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Sibir Novossibirsk || Vyschaïa liga|| 33|| 17|| 32|| 49|| 46|| 14|| 8|| 6|| 14|| 20
|- 
| 2002-2003|| Sibir Novossibirsk || Superliga|| 48|| 9|| 16|| 25|| 104|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 40|| 5|| 8|| 13|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 54|| 4|| 5|| 9|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HK Spartak Moscou|| Superliga|| 41|| 4|| 9|| 13|| 46|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 2006-2007|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 32|| 4|| 11|| 15|| 24|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2

Références 

Naissance en mai 1974
Naissance à Novossibirsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rafales de Québec
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace